

Дзержанув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Дзержанув — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Дзержанув — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства